Magnum Bonum kan syfta på:

Magnum Bonum – en potatissort
Magnum Bonum (musikgrupp) – en popgrupp från Huddinge